Marchois est un nom commun et un nom propre français qui peuvent faire référence à :

Patronyme 

 Arnaud Marchois (1983-), joueur de rugby à XV français ;
 Denis Marchois (1994-), joueur de rugby à XV français.

Divers 
 Marchois, dialecte nord-occitan parlé dans le Croissant linguistique (nord de la Haute-Vienne et de la Creuse, le sud est de la Vienne, l'est de la Charente).

Patronyme français